Esta é uma lista de países por produção de carvão, de acordo com dados da Revisão Estatística de Energia Mundial, classificando os países com produção de carvão superior a 5 milhões de toneladas em 2020.

Referências 

Carvão
Recursos naturais